Селевкія (  ) — назва багатьох міст елліністичного та римського періодів на Близькому Сході та в Малій Азії . Названі на честь засновника держави Селевкидів Селевка I Нікатора, який і збудував більшість із них.

Найбільш відома Селевкія на Тигрі — одна із столиць держави Селевкідів та одне з найбільших міст античного світу (розташовувалась у Месопотамії, на річці Тигрі на території сучасного Іраку ). Також відомі наступні міста, що носили цю назву:

У Сирії  :

 Селевкія Пієрія - портове місто Антіохії-на-Оронті, в гирлі р. Оронт ;
 Селевкія біля Белуса - місто на річці Оронт, біля гори Белус, за 45 кілометрів на північ від Апомеї ;
 Селевкія-на-Пірамі — місто в Келесирії, більш відоме як Мопсуестія ;
 Інша назва міста Абіла в Келесірії ;
 Одна з назв міста Гадари на території сучасної Йорданії

У Малій Азії :

 Селевкія (Памфілія) - місто на території сучасної Туреччини, провінція Анталья ;
 Селевкія-на-Калікадні - також відоме як Селевкія Ісаврійська або Селевкія Трахеотіс - сучасне місто Сіліфке в Туреччині;
 Селевкія Сідера - місто в Пісідії, на кордоні з Фригією  ;
 Селевкія Зевгма - місто на лівому березі Євфрату у його верхній течії, точне місце розташування дискусійне;
 Селевкія - одна з назв міста Трали в Лідії (суч. Айдин );
 Селевкеї в Кілікії  - місце народження Афінея Механіка

У Месопотамії :

 Селевкія (Сіттацена) — місто в області Сіттацена ( :en:Sittacena ) у Межиріччі. Розташовувалося на річці Євфрат, неподалік від знаменитої Селевкії-на-Тигрі;
 Селевкія (Сузіана) - елліністична назва Суз (сучасний Іран ). Також називався Селевкією-на-Гедіфонті та Солокою;

Інші території

 Селевкія Самулія - місто на березі озера Хула в північній Палестині

Примітки